Yamasaki est un patronyme porté notamment par :

 Arturo Yamasaki Maldonado (1929-2013), arbitre de football péruvien et mexicain ;
 Hiroko Yamasaki (1960-), gymnaste japonaise ;
 Hōsei Yamasaki (1968-), comédien japonais ;
 Minoru Yamasaki (1912-1986), architecte américain ;
 Naomasa Yamasaki (1870-1929), géographe japonais ;
 Osamu Yamasaki (1962-), réalisateur et scénariste d’animation japonaise ;
 Toyoko Yamasaki (1924-2013), romancière japonaise ;
 Yasuyo Yamasaki (1891-1943), militaire japonais.

Patronyme japonais